Plaats in Indonesië
 Tugurejo (Tempuran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Tugurejo (Tugu), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Tugurejo (Slahung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java